Dzikie łabędzie –  baśń Hansa Christiana Andersena
 Dzikie łabędzie – radziecki film animowany z 1962 roku 
 Dzikie łabędzie – balet